Alexander Bálly oder Alexander Bally ist der Name folgender Personen:

* Alexander von Bally (1802–1853), deutscher Jurist, Unternehmer und Politiker
 Alexander Bálly (Schriftsteller) (* 1964), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Alex Bally (Carl Alexander Bally; * 1936), Schweizer Jazzmusiker